Föreltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Föreltjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Föreltjärnen, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (15,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn